La Coppa di Grecia 1994-1995 è la 20ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 42 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Ethniki 1994-1995 entrano in gioco solo nella fase B.

Partite

Fase A

Primo turno

Secondo turno

Fase B

Kronos Agiou Dīmītriou, Esperos Kallitheas, Īlysiakos, AEK Atene, Ampelokīpoi, Apollon Patrasso, Peristeri, PAOK, Paniōnios, Pagrati Atene e A.O. Dafni ammessi direttamente al turno successivo

Fase C

Tabellone

Voci correlate 
A1 Ethniki 1994-1995

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1994
Pallacanestro nel 1995
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile